Турнир кандидата у шаху 2013 - на коме је одређен противник Вишванатан Ананду, досадашњем прваку света, на мечу за титула светског шампиона 2013. Први пут након више од 50 година играло се двокружно по Бергеровом систему (умјесто на испадање).

Турнир је био 22. категорија са просечним рејтингом 2786,5. Победник турнира је Магнус Карлсен.

Турнир је оквирно заказан за период од 23. октобра до 13. новембра 2012. године у Бакуу,да би се почетком фебруара 2012. преселио у Лондон,за крај марта 2013. године. Премештање такмичења у Лондон, ишло је на руку  јерменском велемајстору Левону Аронијану, који је из политичких разлога запретио да ће одбити да учествује на турнир ако се одржава у Азербејџану.. Турнир је одржан у Институту за инжењерство и технологију у Лондону од 15. марта до 1. априла 2013. године,у складу са правилима које је објавила ФИДЕ.

Играло се двокружно, а дани када су партие игране били су 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31 марта и 1. априла, са почетком у 14:00 часова, осим у задњем колу када је почетак био у 13:00 часова. 

Додатни критеријуми за победу приликом поделе места су: 1. Међусобни сусрети 2. Број победа 3. Сонеборн-Бергеров коефицијент.

Одређена је контрола времена на следећи начин: 2 сата за 40 потеза, затим 1 сат за 20 потеза и 15 минута до краја партије са додатком по 30 секунди за сваки потез, почевши од 61.

Наградни фонд је био 510 000 €, од главног спонзора Азербејџанске нафтне компаније SOCAR. Награде за све пласмане биле су:

Участники 

¹) Рејтинг ФИДЕ је дат на дан март 2013. године.
Резерва: Сергеј Карјакин (23 године).

Резултати 
Пре турнира Карлсен је сматран фаворитом, а његовим највећим ривалима Крамник и Аронијан; Иванчук је сматран несигурном варијаблом, због његове нестабилности, а осталима се није давало много шансе да освоје турнир.

Током прве половине турнира Аронијан и Карлсен сматрани су главним претендентима за 1. место. На самој половини Карлсен је имао пола бода више од Аронијана. У другој половини Крамник, који је ремизирао првих 7 партија, постао је озбиљан конкурент након што је остварио 4 победе, док је Аронијан изгубио 3 партије те је заостао у утрци. Карлсен је другу половину турнира почео чувајући предност над осталима, али је поразом од Иванчука дозволио Крамнику да преузме водство у 12. колу након победе против Аронијана.У претпоследњем колу Карлсен се изједначио с Крамником поразивши Раџабова, док је Крамник ремизирао са Гељфандом.

Пре посљедњег кола Карлсен и Крамник били су једини који су могли освојити турнир. Крамнику је требало да с црним фигурама против Иванчука надмаши Карлсена (који је био бели против Свидлера) како би освојио турнир будући да је по другом додатном критерију Карлсен био бољи (5 побједа према Крамникове 4; по првом додатном критерију — међусобном омеру — били су изједначени). Иванчук је стекао предност против Крамника у раној фази партије, док су Карлсен и Свидлер имали изједначене позиције. Карлсен је дошао у озбиљан цајтнот и није се адекватно бранио против Свидлеровог напада, који је Свидлеру донио добијену завршницу. У међувремену је Иванчук надиграо Крамника који је предао партију неколико минута након што је и Карлсен изгубио. То је значило да је Карлсен освојио турнир по другом додатном критеријуму.

 {| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|+ Коначна табела тurnira kandidata u šahu 2013
|-
!rowspan="2"|Пласман!!rowspan="2"|Играч !!rowspan="2"|Рејтинг(март 2013) 
!colspan="2" rowspan="2"|1.
!colspan="2" rowspan="2"|2.
!colspan="2" rowspan="2"|3.
!colspan="2" rowspan="2"|4.
!colspan="2" rowspan="2"|5.
!colspan="2" rowspan="2"|6.
!colspan="2" rowspan="2"|7.
!colspan="2" rowspan="2"|8.
!rowspan="2"|Бодови!! colspan=2|Додатни критеријуми
|-
! Међусобни  oднос !! Победе
|-
|- align="center" style="background:white; color:black"
|bgcolor="#ccffcc"|1||align="left" bgcolor="#ccffcc"| Магнус Карлсен
|bgcolor="#ccffcc"|2872
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|½||style="background:black; color:white"|½
|0||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|1
|1||style="background:black; color:white"|½
|0||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|1
|bgcolor="#ccffcc"|8,5|| bgcolor="#ccffcc"|1 || bgcolor="#ccffcc"|5
|- align="center" style="background:white; color:black"
|2||align="left"| Владимир Крамник
|2810
|½||style="background:black; color:white"|½
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|0
|1||style="background:black; color:white"|½
|8,5||1||4
|- align="center" style="background:white; color:black"
|3||align="left"| Пјотр Свидлер
|2747
|0||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|½
|8||1,5||
|- align="center" style="background:white; color:black"
|4||align="left"| Левон Аронијан
|2809
|½||style="background:black; color:white"|½
|0||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|1
|1||style="background:black; color:white"|1
|8||0,5||
|- align="center" style="background:white; color:black"
|5||align="left"| Борис Гељфанд
|2740
|0||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|1
|6,5||1||2
|- align="center" style="background:white; color:black"
|6||align="left"| Александар Гришчук
|2764
|½||style="background:black; color:white"|0
|0||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|6,5||1||1
|- align="center" style="background:white; color:black"
|7||align="left"| Василиј Иванчук
|2757
|½||style="background:black; color:white"|1
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|0||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|0
|6|| ||
|- align="center" style="background:white; color:black"
|8||align="left"| Тејмур Раџабов
|2793
|0||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|0
|0||style="background:black; color:white"|0
|0||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|4|| ||
|}

Напредовање по колима

Турнирска табела 

Позиције учесника (поређане по стартним бројевима) су следеће.

Табеле 1. и 2. кругова

Референце

Спољашње везе 
 Partije s Turnira kandidata 1956. na Chessgames.com
 Rezultati na mark-weeks.com

Светски шампионат у шаху
Турнир кандидата у шаху
Шаховски турнири
Шах у Великој Британији
Шах у 2013.